Epstein nebo Eppstein je příjmení původu německého a židovského (aškenazského). Je to jedno z nejstarších židovských příjmeních ve slovanských zemích. Pochází z místa zvaného Eppstein. Ve staré němčině ebur znamená divoký kanec (dnes Eber) + stein kámen.

Známí nositelé 
 Abraham Epstein, rusko-rakouský rabín
 Anthony Epstein (* 1921), britský patolog a virolog, spoluobjevitel viru Epstein-Barrové
 Alois Epstein (1849–1918), český lékař
 Aryeh Löb Epstein ben Mordecai, polský rabín
 Baruch Epstein, litevský rabín
 Berthold Epstein (1890–1962), český lékař
 Brian Epstein, britský manažer
 David Eppstein, informatik
 Edward Epstein, meteorolog
 Fred Epstein, pediatrický neurochirurg
 Giora Epstein (* 1938), izraelský plukovník vojenského letectva
 Greg Epstein, americký humanista
 Helen Epstein (* 1947), americká spisovatelka, narozená v Praze, dcera Kurta Epsteina
 Isidore Epstein, rabín
 Jacob Epstein (1880–1959), britský sochař, narozený v USA
 Jean Epstein (1897–1953), francouzský filmový režisér
 Julius J. Epstein (1909–2000), americký scenárista
 Kurt Epstein (1904–1975), česko-židovský hráč vodního póla, otec Helen Epstein
 Marek Epstein, český scenárista
 Mark Epstein, psychoterapeut
 Mel Epstein (1910–1994), americký režisér
 Moshe Mordechai Epstein, rabín a autor
 Paul Epstein (1871–1939), německý matematik
 Philip G. Epstein (1909–1952), americký scenárista
 Rob Epstein (* 1955), americký režisér
 Rebort Epstein (* 1953), americký psycholog
 Samuel Epstein, lékař a profesor ekologické medicíny
 Wilhelm Epstein, německo-židovský fyzik
 Yechiel Michel Epstein, litevský rabín

Další 
 Virus Epsteina–Barrové

Podobná jména 
 Ebstein

Externí odkazy 
 Kdejsme.cz – výskyt příjmení Epstein v ČR

Židovská příjmení
Německá příjmení